|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hongkong (officieel Hong Kong Open) van 2015 vond plaats van 12 tot en met 18 oktober 2015 in de aan China gelieerde stad Hongkong. Het was de zesde editie, de tweede van het "International"-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Sabine Lisicki was haar titel niet komen verdedigen, wegens een knieblessure.

De als eerste geplaatste Garbiñe Muguruza had zich kort voor het toernooi afgemeld vanwege een enkel­blessure.

Het vierde reekshoofd, Jelena Janković uit Servië die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Duitse Angelique Kerber (eveneens met een wildcard gestart) in drie sets. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Hongkong op haar naam te schrijven. Het was haar zestiende WTA-titel, de derde van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Karolína en Kristýna Plíšková hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als vierde geplaatste duo Alizé Cornet en Jaroslava Sjvedova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Lara Arruabarrena en Andreja Klepač in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Cornet had daarnaast al twee eerdere dubbel­speltitels met andere partners; Sjvedova twaalf.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Hongkong2015
Hongkong